HHH est un sigle qui peut désigner :

personnes
 Hou Hsiao-hsien, un réalisateur taiwanais ;
 Ho Hio Hen, un groupe familial très présent dans la grande distribution en Antilles-Guyane françaises ;
 Hans-Hermann Hoppe (1949-), un économiste américain d'origine allemande, adepte de l'école autrichienne d'économie ;
  (1800-1831), un architecte anglais ;
 HHH (où HHH signifie Hunter Hearst Helmsley), un catcheur professionnel ;

divertissements
 Hot Hot Heat, un groupe de rock originaire de Vancouver (Canada) ;
 , un jeu vidéo ;
 Hash House Harriers, un jeu de plein air anglo-saxon et américain, de course à pied et de découverte.

Voir aussi